

Borovitsa, Borovica ou Borowica (en cyrillique ) est le nom de plusieurs localités et rivières situées dans des pays slaves :

Bosnie-Herzégovine 
 Borovica, ancienne localité de la municipalité de Vareš divisée en 1971 en deux villages :
 Donja Borovica (en cyrillique , litt.« basse-Borovica »)
 Gornja Borovica (en cyrillique , litt.« haute-Borovica »)

Bulgarie 

 , village de l'obchtina d'Ardino, oblast de Kardjali
 , village de l'obchtina de Belogradtchik, oblast de Vidin
 , affluent de l'Arda
 , refuge de montagne et station touristique sur le lac de Karjali, nommé d'après la rivière
 , oblast de Kardjali, sur la rivière Borovitsa

Monténégro 
 Borovica (en ), village de la municipalité de Pljevlja

Pologne 
 Borowica (Basse-Silésie), localité du sud-ouest de la Pologne
 Borowica (Lublin), localité de l'est de la Pologne

Russie 

 , village du raïon de Louza, oblast de Kirov
 , village du raïon de Mourachi, oblast de Kirov
 , village du raïon de Slobodskoï, oblast de Kirov
 Borovitsa (Bor), village du raïon de Bor, oblast de Nijni Novgorod
 , village du raïon d'Ousviaty, oblast de Pskov
 , rivière, affluent du Voronej
 , rivière, affluent de la Koubena

Ukraine 

 , village du raïon de Korosten, oblast de Jytomyr
 , village du raïon de Tchiguirine, oblast de Tcherkassy

Voir aussi 
 Borovitchi, ville de Russie
 Borovička, alcool de genièvre fabriqué en Slovaquie